Het WTA-tennistoernooi van Mallorca (officieel Mallorca Open) van 2019 vond plaats van 17 tot en met 23 juni 2019 op het Spaanse eiland Mallorca. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Tatjana Maria was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Belinda Bencic.

Het zevende reekshoofd, Sofia Kenin uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Zwitserse Belinda Bencic in drie sets, met tiebreaks in de eerste en in de tweede set. Kenin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Mallorca op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens, als vierde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin moest zij de duimen leggen voor de latere winnares.
 Alison Van Uytvanck won haar openingspartij, maar had de tweede ronde als eindstation.
 Kirsten Flipkens strandde al in de eerste ronde.
 Ysaline Bonaventure had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar kon zij na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Er deden geen Nederlandse speelsters mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Martínez Sánchez speelde samen met landgenote Sara Sorribes Tormo, met wie zij het derde reekshoofd vormde – dit team bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, Elise Mertens en Zhang Shuai, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Kirsten Flipkens en Johanna Larsson won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Spaanse koppel María José Martínez Sánchez en Sara Sorribes Tormo in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Belgische Flipkens had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zweedse Larsson elf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 

* Toernooischema WTA

Mallorca
2019